Farmland – film documentario statunitense del 2014
Farmland – comune statunitense dell'Indiana